Every Little Thing kan syfta på:
 Every Little Thing (sång av The Beatles) – en låt av The Beatles från 1964
 Every Little Thing (Jeff Lynne-låt) - en låt av Jeff Lynne på albumet Armchair Theatre från 1990
 Every Little Thing (Carlene Carter-låt) – en singel av den amerikanska countryartisten Carlene Carter, släppt i maj 1993